Юзбашевка (усадьба) — на Украине
 Львовский дворец в Стрельне под Петербургом